Ла Куина има више значења:

 Ла Куина (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Куина (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Куина (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику